Il doppio del torneo di tennis Florianopolis Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gastón Etlis e Martín Rodríguez che hanno battuto in finale Stephen Huss e Lee Pearson 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Enzo Artoni /  Sergio Roitman (semifinali)
 Stephen Huss /  Lee Pearson (finale)

 Adriano Ferreira /  Antonio Prieto (primo turno)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Florianopolis Challenger 2001